Иван Дмитриевич Морозов:
 Морозов, Иван Дмитриевич (1923—1966) — гвардии старшина, Герой Советского Союза.
 Морозов, Иван Дмитриевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Морозов, Иван Дмитриевич (род. 1997) — российский тхэквондист.